Jezero je lahko:
 jezero, velika stoječa vodna površina (glej tudi seznam jezer v Sloveniji)
 Jezero (samo s tem imenom; tudi Podpeško jezero ali Krimsko jezero) pod Krimom (Slovenija)
 Jezero (krater) - krater na Marsu
 Jezero (roman) - kriminalni roman pisatelja Tadeja Goloba iz leta 2017
 Jezero (TV-serija) - televizijska serija RTV Slovenija iz leta 2019, posneta po istoimenskem romanu
Zid, jezero (prva uprizoritev 1989, knjižna izdaja 1991), drama in gledališka predstava Dušana Jovanovića

Naselje

Slovenija 
 Jezero, Brezovica
 Jezero, Trebnje
 Jezero, Ptuj (četrtna skupnost)
 pa tudi: Jezersko

Hrvaška 
 Jezero I Dio
 Jezero Klanječko
 Jezero Posavsko
 Jezero, Čaglin

Bosna in Hercegovina 
 Jezero, Bihać
 Jezero, Jajce
 Jezero, Kakanj
 Jezero, Kalinovik
 Jezero, Konjic

Srbija 
 Jezero, Despotovac
 Jezero, Sjenica
 Jezero, Sokobanja